Adolf Unger kan syfta på:

 Adolf Unger (1838–1927), svensk politiker och industriman
 Adolf Unger (1904–1942), österrikisk skald
Adolf Unger (1874-1949) svensk direktör och lokalpolitiker